

Geografia 
 
Australia 

 Stuart – vecchio nome di Alice Springs
Stati Uniti d'America

 Isola Stuart – isola dell'Alaska
 
 Stuart – città  della Contea di Martin, Florida

 Stuart – città della Contea di Adair, Iowa

 Stuart – villaggio della Contea di Holt, Nebraska

 Stuart – città  della Contea di Hughes, Oklahoma

 Stuart – capoluogo della Contea di Patrick, Virginia

 Isola Stuart – isola delle San Juan Islands, Washington
Canada

 Stuart – fiume canadese della Columbia Britannica
 Isola Stuart – isola canadese della Columbia Britannica
 Lago Stuart – lago canadese della Columbia Britannica

Persone 

 Stuart (nome) – nome proprio di persona
 Stuart – casa reale di Scozia e Gran Bretagna

Altro
 M3/M5 Stuart – carro armato statunitense della seconda guerra mondiale